plein in Amersfoort, zie Julianaplein (Amersfoort)
Julianaplein (Amsterdam)
verkeersknooppunt nabij Groningen, zie Knooppunt Julianaplein

Zie ook
 Koningin Julianaplein (doorverwijspagina)